Reigoso (Montalegre) - freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Reigoso (Oliveira de Frades) - freguesia no concelho de Oliveira de Frades, Portugal

Desambiguação